Permanent Vacation (deutsch: Dauerhafter Urlaub) bezeichnet:
 als Slangbegriff die Entlassung
 Permanent Vacation (1980), US-amerikanischer Spielfilm von Jim Jarmusch aus dem Jahr 1980
 Permanent Vacation (2007), britisch-amerikanischer Spielfilm von W. Scott Peake aus dem Jahr 2007
 Permanent Vacation (Album), Studioalbum der Hard-Rock-Band Aerosmith aus dem Jahr 1987
 Permanent Vacation Tour, zugehörige Tour der Band von 1987 bis 1988
 Permanent Vacation (Label), deutsches Musiklabel aus München